Foudre (franz. für Blitz) ist der Name verschiedener Schiffe der französischen Marine:

 Foudre, ein 1760–1768 dienendes Kanonenboot
 Foudre, ein 1795 dienendes Kanonenboot
 Foudre, ein 1798–1799 dienendes 6-Kanonen-Kanonenboot
 Foudre, ein 1804 dienendes Kanonenboot 
 Foudre, eine 1856–1872 dienende Segel- und Dampffregatte
 Foudre (Schiff, 1896), ein Versorgungsschiff für Torpedoboote, das zum ersten Flugzeugmutterschiff der Welt umgebaut wurde 
 Foudre (L646), ein Docklandungsschiff der Casa Grande-Klasse, in der französischen Marine von 1952 bis 1969
 Foudre (L9011), ein Docklandungsschiff der Foudre-Klasse, 2011 an Chile verkauft und dort als Sargento Aldea (LSDH-91) in Dienst

Foudre steht weiterhin für: 

 Foudre (Einheit), altes Volumenmaß in Belgien und Luxemburg
 Foudre (2022), Schweizer Spielfilm von Carmen Jaquier